Édile (sens antique) : magistrat de la Rome antique chargé de l'administration urbaine de Rome. 
 Édile (sens contemporain) : magistrat municipal d'une grande ville détenteur du pouvoir exécutif. Le mot est synonyme de conseiller municipal. Le terme de « premier édile » désigne le maire.

Sources  

Homonymie